Czerwony Wierch – wzniesienie w bocznym ramieniu Łopaty w polskich Tatrach Zachodnich
 Czerwony Wierch – boczny grzbiet Salatyńskiego Wierchu w słowackich Tatrach Zachodnich
 Czerwony Wierch – szczyt w ukraińskich Górach Sanocko-Turczańskich
 Czerwone Wierchy – masyw w Tatrach Zachodnich